Национальная библиотека Беларуси (полное название — Государственное учреждение «Национальная библиотека Беларуси», ) — главная универсальная научная библиотека Беларуси. До мая 2021 года Директором библиотеки являлся профессор, доктор педагогических наук Р. С. Мотульский.

Здание 

Здание представляет собой ромбокубооктаэдр (в просторечии называется «алмаз») высотой  () и весом  (не считая книг). Площадь застройки составляет ; общая площадь здания — , в том числе книгохранилища — ; строительный объём здания — , в том числе фондохранилища — . Новое здание оборудовано автоматизированной системой доставки литературы «Телелифт», состоящей из монорельсов и контейнеров грузоподъёмностью от 5 до 10 кг.

Подсветка здания представляет собой многоцветный экран (медиафасад) площадью  на основе светодиодных кластеров, который включается ежедневно с заходом солнца и работает до полуночи. Рисунок и узоры на нём меняются.

История 

Национальная библиотека Беларуси (НББ) была основана постановлением Совета народных комиссаров БССР в 1922 году как Белорусская государственная и университетская библиотека Белорусского государственного университета (БГУ). На момент открытия фонды библиотеки насчитывали всего  экземпляров, которыми пользовались  человек. Первым собственным зданием библиотеки стал Юбилейный дом на Захарьевской улице (ныне — проспект Независимости). Постановлением СНК БССР от 14 мая 1926 году библиотека была выведена из состава БГУ и реорганизована в Белорусскую государственную библиотеку. В 1932 году библиотеке было присвоено имя В. И. Ленина. В тот же год библиотека получила новое здание архитектора Г. Лаврова в конструктивистском стиле.

На начало 1941 года в фонде библиотеки было более 2 миллионов томов, количество читателей составляло 15 тысяч человек. Дальнейшее её развитие было прервано Великой Отечественной войной. На момент освобождения Минска из двухмиллионного фонда библиотеки уцелело только 320 тысяч экземпляров.

19 мая 1992 году Государственная библиотека БССР имени В. И. Ленина была переименована в Национальную библиотеку Белоруссии. К этому времени возникла необходимость строительства для библиотеки нового здания. Проект нового здания Государственной библиотеки БССР в форме ромбокубооктаэдра был разработан архитекторами  и  ещё в конце 1980-х годов и в 1989 году стал победителем на всесоюзном конкурсе. Однако воплотить его в жизнь удалось лишь спустя более чем .

 на строительство библиотеки внёс Саддам Хусейн.

Строительство было начато 2 ноября 2002 года недалеко от жилого микрорайона Восток-1 и станции метро «Восток». В строительстве принимали участие около 5 тысяч специалистов. Приёмка первого пускового комплекса, включающего котельную с инженерными сетями, очистные сооружения, систему энергоснабжения, внешние инженерные сети, была проведена в октябре 2005 года. Были также проведены работы по благоустройству прилегающей территории (в 2016—2018 годах восточную часть устроенного парка снесли для строительства автостоянки соседнего торгового центра).

Второй пусковой комплекс, приёмка которого была завершена в конце декабря 2005 года, предполагает ввод в действие книгохранилища, читальных залов и служебных помещений, всех инженерных и информационных систем, а также социокультурного центра. В него входят многофункциональный конференц-зал, центр деловых встреч и переговоров, музыкально-художественный салон, музейный комплекс, художественная галерея.

Пуск третьей очереди предусматривал начало эксплуатации комплекса информационно-технологических систем, обеспечивающих работу персонала и обслуживание пользователей, центра международных встреч, включающего в себя офис президента, два конференц-зала и зала саммитов и примыкающих к ним помещений. Ввод в действие этих объектов, который был осуществлён 31 мая 2006 года, позволил открыть библиотеку для читателей.

В полном объёме комплекс информационно-технологических систем (четвёртый пусковой комплекс) начал функционировать в октябре 2006 года.

10 января 2006 года началось перемещение книжных фондов (из шести различных зданий) в новое здание библиотеки. В 11:00 к зданию подъехал грузовой автомобиль с первыми тремя тоннами литературы на различных языках и периодическими изданиями, загруженными в специальные контейнеры. Перемещение книжных фондов продолжалось несколько месяцев. В последнюю очередь были перевезены раритетные издания, в том числе старопечатные, размещённые на восьмом этаже библиотеки.

Новое здание Национальной библиотеки было торжественно открыто 16 июня 2006 года. В церемонии открытия принимал участие президент страны Александр Лукашенко (который и получил читательский билет № 1). Конкурс на поставку систем хранения данных и серверов выиграла компания «Хьюлетт-Паккард». По словам её представителей, на момент открытия библиотеки в СНГ решений такого уровня не было.

8 января 2013 года коллектив Национальной библиотеки Беларуси удостоен Специальной премии Президента Республики Беларусь за значительный вклад в развитие библиотечного дела, реализацию комплекса мероприятий по сохранению и популяризации книжного наследия Беларуси.

4 января 2018 года коллектив Национальной библиотеки Беларуси удостоен Премии Президента Республики Беларусь «За духовное Возрождение» за работу по факсимильном воспроизводстве и популяризации книжного наследия Франциска Скорины

Услуги 

 Библиотечные фонды
На февраль 2018 года библиотека содержит более 9,8 млн единиц хранения на различных носителях.

 Базы данных

На сентябрь 2008 года — 110 баз данных (самый большой в республике набор).

 Виртуальный читальный зал
Предоставление дистанционного доступа к фондам.

Электронная доставка документов

Данная услуга позволяет заказать цифровые копии фрагментов документов (книг, статей из журналов и газет, карты и так далее) из фондов Национальной библиотеки Белоруссии в любую страну мира. Заказ оформляется удалённо через портал библиотеки. Копии направляют по электронной почте.

Статистика работы 
В 2016 году НББ посетило 77,4 тыс. пользователей, которым было выдано 2449,3 тыс. экземпляров книг и журналов (в среднем — 32 экземпляра одному пользователю).

Оценки 
Национальная библиотека Белоруссии была помещена на 11-е место в рейтинге фантастических архитектурных работ по версии американского издания  в 2013 году. В 2011 году включена в российскую книгу «100 самых удивительных достижений современной архитектуры». Библиотека заняла 24-е место в списке 50 самых необычных сооружений мира по версии сайта Village of Joy, упоминается в берлинском издании «Лучшие библиотеки мира».

См. также 
 Национальный архив Республики Беларусь — размещается в одном здании с библиотекой (3, 17, 18, 19, 20, 21 этажи)

Примечания

Ссылки 

 История Национальной библиотеки Беларуси 
 Фонды и коллекции Национальной библиотеки Беларуси
 «Алмаз» изнутри 
 Французы оценят «оригинальные решения интерьеров» Национальной библиотеки Беларуси и «их эргономические особенности» 
 Вид с противоположного здания  (веб-камера)

Здания и сооружения, построенные в 2006 году
Библиотеки, построенные в 2000-е годы
Появились в 2006 году в Белоруссии
Здания и сооружения, изображённые на банкнотах Белоруссии
Беларусь
Библиотеки Минска
Ленинский район (Минск)
Первомайский район (Минск)